Thoroe ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Thoroe (* 1984), deutscher Politiker (Die Linke)
 Carsten Thoroe (* 1944), Professor und kommissarischer Präsident des Johann Heinrich von Thünen-Instituts